Le Championnat de squash du British Open féminin 1996 est l'édition 1996 du British Open qui se déroule à Cardiff du  au 7 avril 1996.

La championne du monde et tête de série  Michelle Martin remporte son  titre consécutif face à Sarah Fitz-Gerald.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1996
 British Open

féminin 1996
British Open féminin
Sport au pays de Galles en 1996
Sport en avril 1996
Compétition de squash à Cardiff